Maltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Maltjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Maltjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,47 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn